Wörz ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Wörz (* 1990), österreichischer Handballspieler
 Harry Wörz (* 1966), deutsches Justizopfer
 Matthias Julian Wörz (* 1983), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Nina Christin Wörz (* 1980), deutsche Handballspielerin, siehe Nina Müller

Siehe auch:
 Wörtz
 Woerz
 Woertz